Степан Иванович Кравчу́н (, 9 апреля 1936, с. Тарасовка — 25 ноября 2019) — генеральный директор Запорожского автомобильного завода в 1983—1996, участвовал в налаживании серийного выпуска автомобиля «Таврия». Почётный гражданин Запорожья. Один из создателей футбольного клуба Торпедо (Запорожье). Кандидат технических наук.

Биография 
Родился 9 апреля 1936 года в селе Тарасовка (ныне Пологовского района) в сельской семье. Закончил агротехникум в Орехове, в 1965 году — Запорожский машиностроительный институт по специальности инженер-механик по обработке металлов давлением. Основная трудовая биография Кравчуна связана с Запорожским автомобилестроительным заводом («Коммунар», «АвтоЗАЗ»). Здесь с 1959 года Кравчун трудился на следующих должностях: ученик слесаря, слесарь, нормировщик, мастер, начальник группы инструментального хозяйства, заместитель начальника цеха, начальник цеха, заместитель начальника корпуса, начальник корпуса, главный технолог, главный инженер. В 1983—1996 — генеральный директор производственного объединения «ЗАЗ» (с 1994 — ОАО «АвтоЗАЗ»). Участвовал в налаживании серийного выпуска автомобилей «Запорожец», «Таврия» и «Славута». Входил в Национальный совет социального партнёрства, в Совет промышленников и предпринимателей при Президенте Украины. Кандидат технических наук (1983).

Внёс большой вклад в развитие предприятия, благоустройство города. За время руководства предприятием Кравчуном в Коммунарском районе Запорожья было возведено более 50 тыс. м² жилья, больница на 300 коек, санаторий, дворец спорта. Автор и соавтор нескольких изобретений. С 1997 года — генеральный директор ООО «Прогресс». В 2002 был кандидатом в народные депутаты Украины от избирательного округа № 84. При явке в 74 % набрал 16 % голосов став вторым из семи кандидатов. На выборах 2012 года был доверенным лицом кандидата Алексея Бабурина.

Умер 25 ноября 2019 года.

В честь Степана Кравчуна в 2020 году в день автомобилиста при входе в главный корпус Запорожской политехники открыли памятную доску.

Семья 
Жена Аэлита Ивановна — техник-плановик, сын Алексей, дочери Наталья и Татьяна.

Награды 
 Два ордена Трудового Красного Знамени
 Орден Октябрьской Революции
 Почётный знак отличия президента Украины (1993)
 Почётный гражданин Запорожья (2005)

Источники 
 
 
 
 Кравчун С. «Запорожец» рождался на моих глазах" // Запорозька Січ. — 2009. — 9 квіт. (№ 65-67). — С.11. — (Почетные граждане Запорожья).
 Полюшко В. Экс — директор «ЗАЗа» Степан Кравчун: «Запорожец» всегда стоил, сколько стоила тысяча бутылок водки" / Полюшко В., Зубашенко Н. // МИГ. — 2007. — 25 янв. (№ 4). — С. 10—11.
 Соловов В. Степан Кравчун: «Не даю себе расслабиться» : [о присвоении звания «Почетный гражданин Запорожья»] // Верже. — 2005. — 18 авг. — С.4.
 
 Пужайчереда В. Степан Кравчун: "Нужен новый подход к реанимации «АвтоЗАЗа» // Созвездие. — 2000. — № 3. — С. 6—7.
 Тихий С. Кравчун С. И. // Московские новости. — 1995. — 9-16 июля (№ 47). — С. 9.

Ссылки

Примечания 

Директора машиностроительных предприятий
Персоналии:Запорожье
Почётные граждане Запорожья
Выпускники ЗНТУ
ФК «Торпедо» Запорожье